ESG är en akronym som kan avse:

ESG (styrning) – en förkortning av det engelska begreppet Environmental, social and corporate governance som på svenska motsvaras av miljöstyrning, samhällsansvar och bolagsstyrning
ESG (musikgrupp) – ett amerikanskt funk-rockband

Akronymer